Stoker es un apellido que se puede referir a:
 Bram Stoker (1847–1912), escritor irlandés.
 Fred Stoker (1878-1943), botánico y horticultor inglés.
 Dacre Stoker, atleta y escritor canadiense.
 Stoker (película estadounidense del 2012).